Graziano steht für:

 Graziano (Sänger) (Graziano Facchini; * 1968), italienischer Schlagersänger
 Graziano (Vorname), ein männlicher Vorname

Graziano ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Graziano (* 1953), italienischer Heeres-General
 John Graziano (* 1938), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 José Graziano da Silva (* 1949), brasilianischer Agronom
 Rocky Graziano (1919–1990), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Graciano
 Gratian (Begriffsklärung)